Bagre, um gênero de peixes e suas várias espécies.
Mirindiba-bagre (árvore), nome vulgar de várias espécies de árvores

Localidades

Bagre (Pará)

El Bagre

Desambiguação
Desambiguações de topônimos